Bridesmaids (deutsch: Brautjungfern) steht für:
 Bridesmaids, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Wiedersehen in Logansport von Lila Garrett (1989)
 Bridesmaids, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Brautalarm von Paul Feig (2011)
 Bridesmaids (2013), US-amerikanischer Pornofilm von Robby D. (2013)